Diese Liste beinhaltet alle Fußballspieler, die seit dem 24. August 1963, dem ersten Spieltag in der Geschichte der Fußball-Bundesliga, mindestens einen Pflichtspieleinsatz für die erste Mannschaft von Eintracht Frankfurt im Liga-, Pokal- oder Europapokalbetrieb absolviert haben: Bislang kamen 490 Spieler zum Einsatz. 

Angegeben sind zudem die Einsätze und Tore der jeweiligen Spieler in diesen Wettbewerben für Eintracht Frankfurt, ihre Nationalität, ihre Spielposition sowie der Zeitraum ihrer Zugehörigkeit im Profikader der Eintracht. Relegationsspiele, Spiele im deutschen oder europäischen Supercup und im Intertoto-Cup sind unberücksichtigt; Spiele in den Europapokal-Qualifikations- und Play-off-Runden werden mitgezählt.

Alphabetische Auflistung 
Anmerkungen: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.
 Nation: Bei doppelter Staatsbürgerschaft ist das Land angegeben, für dessen Nationalmannschaft der jeweilige Spieler während seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt spielberechtigt ist bzw. war.
 Position: Wurde der Spieler auf verschiedenen Positionen eingesetzt, so ist die Position angegeben, auf der der jeweilige Spieler die meisten Einsätze für Eintracht Frankfurt absolviert hat.
 Ligaspiele: Anzahl der Partien, die der jeweilige Spieler in der Bundesliga bzw. der 2. Bundesliga absolviert hat.
 Ligatore: Anzahl der Tore, die der jeweilige Spieler in der Bundesliga bzw. der 2. Bundesliga erzielt hat.
 Pokalspiele: Anzahl der Partien, die der jeweilige Spieler seit Bestehen der Bundesliga im DFB-Pokal absolviert hat.
 Pokaltore: Anzahl der Tore, die der jeweilige Spieler seit Bestehen der Bundesliga im DFB-Pokal erzielt hat.
 Europapokalspiele: Anzahl der Partien, die der jeweilige Spieler seit Bestehen der Bundesliga in den europäischen Pokalwettbewerben (Messepokal, UEFA-Pokal, Europapokal der Pokalsieger und UEFA Europa League) absolviert hat.
 Europapokaltore: Anzahl der Tore, die der jeweilige Spieler seit Bestehen der Bundesliga in den europäischen Pokalwettbewerben erzielt hat.
  Gelb unterlegte Spieler  gehören dem aktuellen Kader an.

Stand der Einsatzdaten: Saisonende 2021/22

Auflistung nach Nationalität

Literatur 
 Matheja, Ulrich: Schlappekicker und Himmelsstürmer. Die Geschichte von Eintracht Frankfurt. Die Werkstatt, 2006, ISBN 3-89533-538-X.

Quellen 
 Frankfurter Spieler bei eintracht-archiv.de
 Frankfurter Spieler bei eintracht-stats.de
 Frankfurter Spieler nach Saison seit 1963/64 bei fussballdaten.de
 Frankfurter Spieler bei weltfussball.de
 Frankfurter Spieler bei rsssf.com (englisch)

Weblinks 
 Offizielle Homepage von Eintracht Frankfurt

!
Frankfurt Eintracht
Fussballspieler Frankfurt Eintracht